Баку 2014 — перший турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років, що проходив в Баку з 1 по 15 жовтня 2014 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2751,83).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 1 жовтня
 Ігрові дні: 2-5, 7-10 , 12-14 жовтня
 Вихідні дні: 6, 11 жовтня
 Закриття турніру: 14 жовтня
 
Час початку партій (київський) — 13.00 год., останній тур  — 11.00 год.

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61 ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн партій турніру на www.chessdom.com 
  Гран-прі Баку 2014 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 
 Гран-прі ФІДЕ 2014/2015 1-й етап на chess-news.ru 

Шахові турніри 2014